Zerkowice peut faire référence à :

Toponymie 
En Pologne

 Żerkowice, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Żerkowice, un village dans la voïvodie d'Opole
 Żerkowice, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie